The Complete Miles Davis at Montreux é um box set (cd/dvd) com apresentações ao vivo de Miles Davis. Traz todas as performances de Miles no famoso Festival de Montreux. Uma caixa com 20 cds também foi lançada. Um dvd contendo um resumo de cada ano também foi lançado pela Eagle Vision. O destaque ficou para as apresentações dos anos 80, bem como a famosa apresentação de 1973, em pleno fervor do movimento jazz fusion. As filmagens alcançam o número de 10 dvds, que trazem as performances de 73, 84, 85, 86, 88, 89, 90 e 91, com destaque óbvio para a fase mais comercial do músico. O Box set em cd/dvd foi ansiosamente aguardado pelos fãs de Miles.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 2002
Festival de Jazz de Montreux